Daniel Jańczuk (ur. 1952) – polski lekkoatleta, średnio- i długodystansowiec
 Leszek Jańczuk (ur. 1965) – polski duchowny protestancki, naukowiec, doktor nauk teologicznych, biblista, tłumacz Biblii, współautor „Biblii dla dzieci”
 Mikołaj Jańczuk (1859-1921) – rosyjski etnograf
 Zbigniew Jańczuk (ur. 1924) – lekarz stomatolog, profesor nauk medycznych, autor 281 monografii i prac naukowych

Zobacz też 
 Janczuk